Протесты в Казахстане:
 Декабрьские события в Алма-Ате (Желтоксан) — выступления казахской молодёжи, произошедшие 17—18 декабря 1986 года в Алма-Ате, бывшей в то время столицей Казахской ССР, принявшие форму массовых протестов и народных восстаний против решений тогдашней власти.
 Земельные протесты в Казахстане — массовые несанкционированные протесты в Казахстане против новых поправок Земельного кодекса, которые начались 24 апреля 2016 года в городе Атырау, через три дня митинги состоялись в городах Актобе и Семей.
 Протесты в Казахстане (2022) — протесты с 2 января 2022 года после внезапного резкого повышения цен на сжиженный газ, который, по мнению правительства Казахстана, был вызван высоким спросом.
 Казахские восстания — события в истории Казахстана, при которых казахский народ оказывал гражданское неповиновение или вооружённое сопротивление государственной власти. Народные восстания казахов XVIII—XIX веков среди историков Казахстана принято называть национально-освободительными.
 Протесты в Мангистауской области (2011) — забастовки нефтяников с требованием повышения зарплаты, приведшие к беспорядкам в городе Жанаозене 16 декабря с 15 погибшими, сотнями раненых и арестованных.